Дело о киевских снайперах — вопрос об организаторах и исполнителях снайперской стрельбы по участникам Евромайдана и одновременно по сотрудникам правоохранительных органов в Киеве 20 февраля 2014 года, в результате которой погибло 53 человека (49 протестующих и 4 сотрудника правоохранительных органов).

Участники протестов и новые украинские власти обвиняют в этих событиях режим Януковича, а также Россию.

24 февраля и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в одной из социальных сетей о возбуждении уголовного дела по факту массовых убийств мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц объявлены в розыск. В ходе расследования также выдвинуты обвинения сотрудникам правоохранительных органов.

В то же время в начале марта 2014 года появились предположения о том, что стрельбу могли организовать другие стороны конфликта в провокационных целях, в частности, представители спецслужб России

В марте и апреле 2014 года Александр Якименко и Виталий Захарченко обвинили в стрельбе представителей оппозиции.

Расследование событий массовой гибели людей в противостояниях с представителями органов защиты правопорядка активно выносились в обещаниях кандидатов на внеочередных выборах Президента Украины 25 мая 2014 года.

В ходе развития событий в конце мая 2014 года в Киеве были произведены аресты сотрудников спецподразделений, которые согласно заявлению Генпрокуратуры Украины, допрашивались и проверялись на детекторе лжи.

Задержания и результаты расследования, озвученные на пресс-конференции главой МВД Арсеном Аваковым, Генпрокуратуры Олегом Махницким и СБУ Валентином Наливайченко,  вызвали протест сотрудников спецслужб, которые пикетировали здание милицейского главка в Киеве.

События 20 февраля в Киеве 
С 18 по 20 февраля 2014 года на Украине произошло резкое обострение политического кризиса, приведшее к массовым столкновениям сотрудников правоохранительных органов и протестующих в Киеве, и в других городах страны. За 2 дня столкновений погибли 40 человек (29 протестующих и 11 силовиков), сотни получили ранения. 18 февраля СБУ объявила в стране режим контртеррористической операции. По состоянию на раннее утро 20 февраля сотрудники МВД контролировали прилегающую к улице Институтской территорию Площади Независимости (Майдана Незалежности), сторонники Евромайдана — остальную часть площади и Крещатик в сторону Бессарабской площади. 20 февраля в стране был объявлен траур, а Янукович в ходе переговоров с лидерами парламентской оппозиции договорился об отказе от штурма Майдана и перемирии.

Утром 20 февраля на улице Институтской и Площади Независимости началась стрельба. В 9 часов утра сторонники оппозиции перешли в наступление, отбили стелу Независимости и начали теснить силовиков, которые спешно начали отступать по улице Институтской, оставляя и занятый 18-го февраля Октябрьский дворец. Митингующие также оттеснили внутренние войска у Дома профсоюзов в сторону Европейской площади до середины улицы Грушевского, за построенную накануне силовиками бетонную баррикаду и далее, за Художественный музей. Министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что правоохранителям выдано боевое оружие и разрешено его применение в рамках закона о милиции.

Столкновения 20 февраля стали одним из ключевых факторов, вынудивших Президента Украины Виктора Януковича пойти на подписание Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, потере доверия к самому Януковичу и к переформатированию парламентского большинства, вынесшего вечером 20 февраля постановление о запрете применения силы властью, и провозгласившего смещение Януковича и изменение Конституции 22-23 февраля.

Аудиозапись беседы Паэта и Эштон 

5 марта 2014 года на сайте YouTube была опубликована запись прослушивания телефонного разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Разговор состоялся 26 февраля после визита Паэта на Украину. В телефонной беседе с Эштон Паэт пересказал версию о том, что одни и те же снайперы стреляли и в милицию, и в демонстрантов. По его словам, эту версию ему рассказала 25 февраля в Киеве врач Ольга Богомолец. Некоторые российские СМИ истолковали запись как «доказательство» того, что снайперы были наняты оппозицией.

В интервью газете The Daily Telegraph, опубликованном 6 марта, Богомолец уточнила, что она не говорила Паэту об убитых с обеих сторон и характере ранений правоохранителей, поскольку не видела их. По её словам, она не высказывала предположение, что руководить снайперами мог кто-то из оппозиционеров

Официальный представитель ООН Мартин Несирки заявил: «Я не сомневаюсь, что вопрос о снайперах будет рассмотрен, но не из-за того, что была утечка, а так как много погибло людей», а также уточнил, что это будет «не расследование, а миссия по сбору фактов».

Сергей Пашинский и огнестрельное оружие 

18 февраля активистами Майдана на перекрёстке улицы Институтской и Крепостного переулка был остановлен автомобиль Honda Civic Петра Барландина, в багажнике которого нашли нарезной охотничий карабин AR-15 Norinco CQ. Сам Барландин участвовал в Евромайдане, получил ранение в ногу резиновой пулей. В машину сел народный депутат Сергей Пашинский, до этого проверивший документы на оружие Барландина, вместе с двумя людьми. Пашинский пояснил, что помог избежать развития инцидента с активистом, у которого был охотничий карабин и разрешение на него. Пашинский просто отвёз его подальше от агрессивной толпы, записав его координаты. После этого Барландин принял решение не участвовать в дальнейших протестах, чтобы не дать повод кому-либо сыграть на этой ситуации.

Владельца оружия Петра Барладина, как и Пашинского, потом допрашивала Генеральная прокуратура Украины; 18 февраля были сделаны фотоснимки оружия и разрешения на него. С самой винтовки делались отстрелы, не давшие положительного итога возможным обвинениям. По словам начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, винтовка имела нестандартный калибр — 5,39, пули которого не были найдены среди пострадавших активистов и милиционеров.

Комиссия Геннадия Москаля 
Председатель парламентской комиссии по расследованию убийств во время Евромайдана Геннадий Москаль 22 февраля 2014 года заявил, что митингующих расстреливали снайперы из Внутренних войск: «Подразделение относится к Крымскому территориальному управлению Внутренних войск, а руководит им полковник Сергей Асавалюк. Бойцы именно этого подразделения были отсняты на видео журналистами, а их радиопереговоры записаны». Полковник Асавелюк (являющийся в действительности руководителем отдела координации подразделений спецназначения ГУ ВВ МВД Украины) категорически опроверг эти сведения; 1 апреля МВД заявило по результатам проверки Генпрокуратуры о его непричастности к событиям 20 февраля.

В интервью газете «Зеркало недели» 6 марта 2014 года Москаль утверждал, что снайперы, которые расстреливали протестующих и милиционеров на улице Институтской, были сотрудниками силовых ведомств и действовали по приказу бывших главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, и что только Захарченко мог отдать приказ применить оружие спецподразделениями МВД. Москаль также заявил, что оппозиционеров на Грушевского убивал именно «Беркут» из ружей «Форт-500» 12-го калибра.

По мнению председателя парламентской комиссии по расследованию убийств на Майдане Геннадия Москаля, новое руководство МВД и СБУ спускает на тормозах дела о массовых убийствах и саботирует работу по расследованию, пытаясь выгородить преступников. Новые руководители силовых ведомств, чтобы избежать наказания рядовых исполнителей, пытаются переложить вину на неизвестные «третьи силы». В мае 2014 года Москаль заявил, что в Киеве уничтожили всю документацию по расстрелам и гильзотеки. 13 мая Москаль озвучил новую версию, согласно которой стрелять по манифестантам могли представители вышедших из-под контроля общественных организаций. Не уточняя, о каких организациях идет речь, Москаль подчеркнул, что в таком случае «первый выстрел был сделан по сотрудникам милиции».

Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о задержании и взятии под арест Шуляка, Якименко, Захарченко, Пшонки, Клюева и Януковича.

7 июля 2014 года Москаль огласил итоговые выводы комиссии Верховной Рады, согласно которым «за убийствами активистов стоит преступная организация во главе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В отчёте выдвинуты обвинения против руководителей Украины, её МВД и СБУ по состоянию на 20 февраля. При этом отмечено, что стрельба утром 20 февраля началась в 6:10 утра по сотрудникам правоохранительных органов. Организаторами стрельбы могли являться сотрудники и агенты СБУ или МВД, либо «лица, которые имеют собственные понятия социальной справедливости и действовали по своему усмотрению, или неизвестные общественные организации». Комиссия не смогла однозначно идентифицировать оружие, из которого были убиты погибшие, в том числе, в связи с утратой доказательств и бегством за границу ряда подозреваемых.
 
По состоянию на август 2014 года информация о принадлежности пуль и мнение судебной экспертизы не опубликованы. Были только заявления разных неэкспертных лиц, в том числе политически важных. В частности, Геннадий Москаль собрал документы по плану размещения и последовательности действий снайперов и их руководителей, направленных на Майдан.

По мнению канадского политолога Дэвида Марплза, версия Геннадия Москаля, озвученная им ещё в марте 2014 года, является наиболее авторитетной из известных.

Версия Александра Якименко 

12 марта 2014 года генерал-майор Александр Якименко, возглавлявший Службу безопасности Украины (СБУ) при президенте Викторе Януковиче, в ходе интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что расстрелы обеих противоборствующих сторон (сотрудников «Беркута» и гражданских лиц от оппозиции) 20 февраля 2014 года неизвестными снайперами производились из здания Филармонии, которое находилось под полным контролем сил оппозиции и, в частности, так называемого «коменданта Майдана» Андрея Парубия, который после событий 21—22 февраля был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Якименко заявил, что Парубий обладал всеми полномочиями по доступу к оружию на Майдане, и ни один пистолет, а тем более снайперская винтовка не могли быть внесены или вынесены за пределы площади.

Когда начались расстрелы, по словам Якименко, к нему обратились лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош и лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок с просьбой использовать группу «Альфа» для зачистки зданий от снайперов. Однако для того, чтобы это сделать, нужно было получить согласие так называемого коменданта Майдана Андрея Парубия, иначе представители Майдана начали бы стрелять в спину сотрудникам «Альфы». Якименко запросил согласие Парубия на зачистку зданий от неизвестных снайперов, однако Парубий этому категорически воспрепятствовал.

Согласно заявлению экс-главы СБУ:

По словам Якименко, после этого снайперы, стрелявшие по людям, разделились на две группы по 10 человек. Одну из них СБУ потеряла из виду. Другая заняла позиции в гостинице «Украина». Убийства продолжились. Якименко заявил также, что по данным разведки, эти снайперы могли быть иностранцами, в том числе наёмниками из бывшей Югославии или других стран и бывшими сотрудниками спецназа из Министерства обороны Украины.

Якименко утверждает, что Парубий и другие лидеры Евромайдана тесно связаны с американскими спецслужбами. «Возьмите назначения — Парубий, Гвоздь (Виктор Гвоздь — руководитель службы внешней разведки), Наливайченко. Это всё люди, которые выполняли чужую волю и волю даже не Европы. Эти люди напрямую связаны со спецслужбами США».

Аналогичные версии 

2 апреля 2014 года Виктор Янукович дал интервью российским и зарубежным СМИ, в ходе которого утверждал, что не отдавал приказа разгонять митингующих и что «стрельба велась с тех зданий, которые в то время контролировались оппозицией». В интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну в декабре 2014 года Янукович заявил, что действовавшие снайперы — это «иностранные элементы, введенные прозападными фракциями», и «что не обошлось и без следа ЦРУ».

4 апреля 2014 года бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в интервью Первому каналу утверждал, что сотрудники милиции, в том числе «Беркута», не виноваты в массовых расстрелах на Майдане. По его мнению, майдановцы, а также сотрудники внутренних войск и «Беркута» пострадали от стрельбы, которая велась из здания, находившегося под контролем «коменданта Майдана» Парубия. По словам Захарченко, Парубий контролировал и другие захваченные здания, в которых были оборудованы «камеры пыток».

Собственное расследование дела киевских снайперов провёл журналист немецкой аналитической программы «Монитор» телекорпорации ARD Штефан Штухлик, которое было показано на этом телеканале 10 апреля 2014 года. Подводя итоги своего расследования журналист заявил, что версия оппозиции по делу о киевских снайперах по многим пунктам не соответствует действительности. Так, например, снайперский огонь, скорее всего, вёлся из гостиницы «Украина», которую контролировали силы оппозиции; или, например, неизвестные снайперы обстреливали одинаково и протестующих, и силы охраны правопорядка. Номера гостиницы «Украина» предоставляли не только выгодную обзорную позицию для ведения стрельбы, но и позволяли рассчитывать на низкую вероятность её штурма силами милиции, поскольку в ней находились многочисленные западные журналисты.

9 апреля 2014 года грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили сделал заявление о том, что «снайперами, стрелявшими на поражение в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили», а непосредственно ими руководили Гиви Таргамадзе и Гиа Барамидзе. Экс-президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты счёл версию Цителашвили реалистичной, а Клуб генералов Грузии поставил версию под серьёзное сомнение, сообщив, что Цителашвили делает сенсационные заявления регулярно, но никогда не представляет подтверждающих документов.

В октябре 2014 года канадский профессор политологии украинского происхождения Иван Качановский опубликовал работу, в которой он делает вывод о том, что массовый расстрел был спланированной операцией оппозиции, имевшей целью захват власти. По его данным, протестующие были застрелены со стороны гостиницы «Украина», Октябрьского дворца или других точек, контролируемых вооружённым крылом оппозиции. Некоторые другие исследователи (в частности, Дэвид Марплз, Тарас Кузьо и Александр Зайцев) считают исследование Качановского предвзятым и политически мотивированным.

12 февраля 2015 года журналист британской медиакорпорации BBC Гэбриел Гейтхаус опубликовал некоторые материалы, могущие свидетельствовать о том, что стрельба, возможно, была начата протестующими. В частности, анонимное интервью BBC дал участник Евромайдана, назвавшийся Сергеем; он рассказал, что утром 20 февраля вел огонь из здания консерватории по сотрудникам правоохранительных органов, целясь при этом только по конечностям. Гейтхауз также сослался на народного депутата Андрея Шевченко, который находился на связи с одним из проправительственных командиров; согласно Шевченко, командир сообщал о стрельбе по вверенному ему подразделению со стороны консерватории. Эту информацию Шевченко немедленно передал коменданту Майдана Андрею Парубию. Через некоторое время группа людей — по мнению Сергея, подразделение коменданта Андрея Парубия — принудила Сергея покинуть здание и вывезла на автомобиле из Киева (сам Парубий подтверждает факт прочесывания здания консерватории, но отрицает, что его люди обнаружили в нём кого-либо вооружённого). О вооружённых людях, находившихся в здании консерватории около 08:00 20 февраля, рассказал и один из фотографов, который, однако, не видел, вели ли они огонь. Сергей также сообщил, что его в качестве стрелка завербовал на Майдане в конце января 2014 года некий отставной военный офицер в частном порядке. Гейтхауз, ссылаясь на адвокатов потерпевших и свои источники в Генеральной прокуратуре Украины, утверждает, что расследованию смертей, к которым не причастна милиция, препятствует судебная власть.

Согласно словам Николая Азарова («Московский комсомолец», 09.09.2015): «Нам ясно, что спецслужбы Запада вместе с этими негодяями, руководством Майдана, организовали эту провокацию для того, чтобы осуществить государственный переворот. Потому что в противном случае они должны были идти по соглашению от 21 февраля. А как разорвать это соглашение? Надо убить много народа, объявить Януковича в этом виновным и разорвать его на части, как Каддафи. Что, Януковичу разве нужна была кровь? Если бы это было так, он давным-давно разогнал бы этот Майдан. Но он же этого не делал».

В феврале 2016 года львовянин Иван Бубенчик в интервью изданию Bird in flight сообщил, что он вёл огонь из АК74 по сотрудникам «Беркута». В здании Консерватории, по его словам, находились и другие люди, которые стреляли по правоохранителям из охотничьих ружей (как утверждает Бубенчик, последние в ответ начали забрасывать консерваторию коктейлями Молотова). По словам Бубенчика, в это время штурмовые группы правоохранителей обстреливали из помповых дробовиков баррикады протестующих. Открывая огонь на поражение, Бубенчик «выбирал тех, кто командовал. Слышать нельзя было, но видел жестикуляцию. Расстояние очень небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела». Бубенчик в интервью подтвердил, что стрелял в затылочную часть. Покинув здание, он продолжал стрелять (по словам Бубенчика, убивать других «не было нужды», поэтому он стрелял по ногам), чтобы создать видимость наличия у протестующих значительного количества оружия. К тому времени, когда он дошёл до Дома профсоюзов, у него закончились патроны. К тому моменту, находясь под обстрелом со стороны активистов, подразделения милиции начали отступать. По словам Бубенчика, майдановцы преследовали отступающих, «собирали группы по десять-двадцать пленных и вели за Майдан, в сторону Киевской госадминистрации», а наиболее активные продолжали преследование вплоть до улицы Институтской; вскоре милиция получила приказ открыть по ним огонь. После публикации интервью, Иван Бубенчик был вызван на допрос в ГПУ. Впоследствии Бубенчик подтвердил факт дачи интервью, однако упомянутый в нём рассказ о расстреле Бубенчиком правоохранителей назвал выдумкой журналиста, опубликовавшего интервью.

Подозреваемый по делу о расстрелах на Майдане Дмитрий Липовой в ходе допроса в ГПУ 24 января 2018 года заявил, что 20 февраля 2014 года в работников правоохранительных органов стреляли Зиновий Парасюк (отец будущего народного депутата Владимира Парасюка) и активист Иван Бубенчик. Сам Липовой передал стрелкам своё более мощное оружие — карабин «Сайга» с 60 патронами. После допроса, видео которого в декабре 2019 года на своём канале в YouTube опубликовал журналист Анатолий Шарий, Липовой сумел покинуть территорию Украины. По данным журналиста, в этом подозреваемому помогли Зиновий и Владимир Парасюки, а также народные депутаты Сергей Пашинский и Андрей Парубий (на тот момент — спикер Верховной рады). 12 декабря 2019 года народный депутат Ренат Кузьмин отправил в Государственное бюро расследований запрос с требованием расследования фактов, обнародованных журналистами.

Международная реакция 
Представители России призывали к «объективному международному расследованию» случившегося и утверждали, что к стрельбе причастны представители оппозиции, в частности «Правого сектора».

Глава МИД Эстонии Урмас Паэт заявил о необходимости проведения независимого международного расследования убийств на Евромайдане.

20 марта 2014 года, спустя месяц после сообщений о снайперах, помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович потребовал расследования снайперской стрельбы по участникам протестов в Киеве и милиции.

9 апреля 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой выступила с жестким «осуждением привлечения снайперов и применения огнестрельного орудия против протестующих украинскими властями»

Расследование 
20 марта 2014 года исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий сказал в эфире украинского 5 канала: «Эти лица установлены, но их фамилии я назвать не могу. Установлен ряд обстоятельств осуществления этих выстрелов, установлены места их размещения»
«На сегодняшний день среди списка лиц, который мы установили — этот список будет ещё расширяться, все зависит от определенных обстоятельств, сейчас продолжаются служебные проверки, — то есть, на данный момент этот список состоит только из граждан Украины».

Партия регионов настаивает на создании . Мы просим зарегистрировать законопроект № 4468 — это проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования обстоятельств расстрела из снайперского оружия протестующих и сотрудников правоохранительных органов во время массовых акций протеста в Киеве

По сообщению и. о. генпрокурора Украины Олега Махницкого, с 1 на 2 апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины задержала трёх бывших бойцов спецподразделения киевского «Беркута», которых обвиняют в причастности к убийствам активистов на Евромайдане в феврале 2014 года. В ночь с 2 на 3 апреля 2014 года действующие сотрудники милиции, ранее служившие в спецподразделении, пикетировали в Киеве Главк МВД с тем, чтобы прояснить судьбу задержанных товарищей и требованием объективного расследования в том числе и гибели на Евромайдане сотрудников милиции. К собравшимся вышел начальник ГСУ Генпрокуратуры Игорь Щербина. После короткой беседы часть задержанных была отпущена. Также Щербина сказал, что задержанных подозреваемых со стороны «Правого сектора» нет, как нет и задержанных подозреваемых в убийстве милиционеров на Евромайдане. 3 апреля Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержании 12 бойцов «Беркута» по подозрению в стрельбе в Киеве 18-20 февраля.

3 апреля 2014 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в причастности к расстрелу людей во время акций протеста подозреваются 19 бойцов «Беркута». По его словам, снайперами на Майдане командовал майор милиции Дмитрий Садовник.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Временная следственная комиссия Верховной рады, созданная для расследования действий украинских правоохранителей в ходе Евромайдана, пришла к выводу, что участники Евромайдана были расстреляны не из оружия, которое имеется сейчас на вооружении бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут». Пропало оружие, потенциально из которого могли стрелять по демонстрантам. Руководитель комиссии Геннадий Москаль считает, что по демонстрантам могли открыть огонь «представители вышедших из-под контроля общественных организаций». Такой вывод был сделан в результате экспертизы патронов и пуль, которые использовались снайперами в Киеве. Москаль также заявил, что «первый выстрел был сделан по сотрудникам милиции … Любой мог влиться в ряды протестного движения под видом борьбы против действующей власти», — отметил депутат. При этом он не исключил, что стрелять могли как сотрудники СБУ или МВД, так и их сторонники, выдающие себя за активистов.

25 февраля 2014 рада Украины проголосовала за независимое расследование и наказания лиц, виновных в совершении преступлений против человечности на Украине во время акций протеста в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014. Парламент Украины просит Международный уголовный суд обеспечить независимое расследование и наказания лиц, виновных в совершении преступлений против человечности на Украине.

3 апреля 2014 на пресс-конференции министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил что в районе ул. Институтской погибло 17 человек, в том числе после экспертизы установлено что только из одного автомата было убито 8 человек. 12 сотрудников правоохранительных органов задержаны.

25 апреля 2014 В Международном уголовном суде в Гааге открыта предварительная экспертиза по заявлению властей Украины с просьбой расследовать события во время евромайдана

26 июня 2014 На выступление президента Украины Петра Порошенко на сессии ПАСЕ одобрительно высказался по поводу ускорения расследования международными организациями событий на майдане.

4 октября 2014 Печерский районный суд Киева принял решение заочно арестовать бывшего командира спецроты подразделения милиции особого назначения «Беркут» Киева майора Дмитрия Садовника как причастного к расстрелу активистов Евромайдана на Институтской улице. Сам Садовник, в первый раз арестованный 22 апреля, 19 сентября 2014 был выпущен из под стражи под домашний арест судьей Печерского районного суда Светланой Волковой и 4 октября скрылся от правоохранительных органов. 27 декабря 2014 Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Волкову от должности (в итоге Волкова продолжила работу судьёй), в дальнейшем против неё было возбуждено уголовное дело за вынесение заведомо неправосудного решения. Местоположение Садовника окончательно неизвестно: по оперативным данным ГПУ он находится а территории контролируемого РФ Крыма, хотя на запросы оперативных служб МВД и Генеральной прокуратуры власти этой страны не отвечают.

23 февраля 2015 года Генпрокуратура Украины сообщила об установлении всех причастных к стрельбе и убийству 39 человек бойцов спецроты «Беркута», 20 человек были объявлены в розыск. 24 февраля были арестованы бойцы спецроты Александр Маринченко и Сергей Тамтура, ещё 18 человек остаются в розыске. 26 июня 2015 года был задержан и 28 июня арестован заместитель командира полка милиции специального назначения Главного управления МВД Украины в Киеве (бывшего «Беркута») подполковник Олег Янишевский. По данным на ноябрь 2015 года, из 18 разыскиваемых экс-бойцов спецроты киевского «Беркута» двое находятся в Польше, один в Белоруссии, семеро - в ДНР и ЛНР, остальные - в России (в том числе пятеро в Крыму). Интерпол отказался объявлять их в международный розыск, сославшись на политическое преследование со стороны Украины.

24 февраля Апелляционный суд Украины направил в Святошинский райсуд Киева (после отказа от него Печерского райсуда) дело об обвинении в убийствах двух сотрудников спецроты «Беркута» младших сержантов Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

По данным отчёта Международной совещательной группы (МСГ), созданной Советом Европы и Украиной для наблюдения за расследованием событий на Майдане, не менее трёх участников протестов на Майдане были застрелены из гостиницы «Украина» (эти случаи вошли в перечень эпизодов, о которых у следствия «нет ответов»). Согласно отчёту, результаты баллистической экспертизы указывают на то, что более 30 погибших были застрелены сотрудниками подразделения «Беркут», которые вели огонь с баррикады. При этом экспертизы, результаты которых есть в распоряжении МСГ, отрицают данные о большом количестве погибших из-за выстрелов не со стороны правоохранительных органов.

В октябре 2015 года, как заявил депутат Киевского областного совета от партии «Свобода» Александр Аронец, Генеральная прокуратура Украины приступила к обыскам среди членов партии по подозрению их в расстреле «Небесной сотни». Как говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, 20 февраля 2014 года протестующих обстреливали из окон 11-го этажа в отеле «Украина», причём один из номеров отеля в этот период был сдан тогдашнему депутату «Свободы» Олегу Панькевичу. По данным депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, в отеле также проживал свободовец Александр Сыч, а в номере 1132 гостиницы жил депутат от той же партии Игорь Янкив — мастер спорта и инструктор по стрельбе. Стрельбу из этого номера видел 20 февраля 2014 года журналист ВВС Габриэль Гэйтхауз.

Также в октябре 2015 года прокурор Генпрокуратуры Украины Владислав Куценко выступил с заявлением, что в ходе расследования «стало однозначно ясно, что приказ о применении оружия против активистов Майдана исходил непосредственно от бывшего президента Виктора Януковича».  Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в августе и ноябре 2016 года подавала в Генпрокуратуру Украины ходатайство о проведении очной ставки Януковича в режиме видеоконференции с Петром Порошенко, Арсением Яценюком, Андреем Парубием, Виталием Кличко и Александром Турчиновым. Предложение не было принято.

16 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Украины начала расследовать обстоятельства, при которых в ходе событий на Евромайдане 18 февраля 2014 года была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Проверка проводится в рамках уголовного производства №12014100100001455 от 16.02.2014 г. по фактам убийств, покушений на убийства, нанесение тяжких телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим МВД Украины, имевших место в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время акций протеста в Киеве.

Вопрос о роли России в деле 
4 апреля МИД Украины обратился к российскому Министерству иностранных дел с просьбой предоставить информацию в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое проводится с целью установления истинной картины событий, имевших место в январе-феврале 2014 г. и приведших к массовой гибели людей. В ноте украинского МИД отмечалось, что украинские правоохранительные органы хотели бы получить информацию о том, кто с украинской стороны и на основании каких договоров заказывал поставку на Украину спецсредств для использования при охране общественного порядка общим весом 2394 кг и 2774 кг, прибывших на Украину рейсами Чкаловск — Киев 21 января и 24 января. Кроме того, МИД Украины обратился к российской стороне с просьбой допросить генерал-полковника ФСБ России Сергея Беседу об обстоятельствах его пребывания на Украине 20-21 февраля 2014 г. ФСБ признала, что Беседа действительно находился в Киеве в эти дни, но уточнила, что «в контакте с СБУ» он занимался определением уровня безопасности и защиты российского посольства и других российских учреждений в городе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия не имеет никакого отношения к «делу снайперов» и не будет участвовать в его расследовании. Лавров указал, что о расследовании «дела снайперов» говорилось в соглашении, подписанном президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами тогдашней оппозиции Арсением Яценюком, Олегом Тягнибоком и Виталием Кличко, «однако те, кто захватил власть на Украине, забыли про него и больше месяца не вспоминали про такие очевидные вещи, как пресечение деятельности радикалов». «Что касается возможности проведения совместного с российским участием расследования, то преступления совершались не на нашей, а на украинской территории, мы к этим преступлениям не имеем и не могли иметь никакого отношения», — подчеркнул Лавров.

18 февраля 2015 года глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил в руководстве группами снайперов помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, пребывавшего в феврале 2014 года в Киеве. Наливайченко сослался на допросы сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», давших «конкретные свидетельства о местоположении иностранных снайперских групп, которые целились и в митингующих… и в сотрудников Министерства внутренних дел». Он также заявил о наличии документальных подтверждений этих показаний. 20 февраля 2015 года аналогичную информацию на вручении наград семьям погибших озвучил Президент Украины Пётр Порошенко. В ответ на это Генеральная прокуратура Украины затребовала у главы СБУ Валентина Наливайченко информацию о причастности Владислава Суркова и ФСБ России к убийствам на Майдане. Как заявил заместитель генпрокурора Алексей Баганец, в известных ему материалах, касающихся событий на Майдане, нет «никаких показаний, никаких доказательств, которые касаются причастности к расстрелам людей спецназначенцев или сотрудников ФСБ России». Также он не видел там фамилии Сурков. Министерством иностранных дел России заявления украинских спецслужб названы «достойными психиатрической лечебницы» и «спекуляциями на смерти людей». По данным Генпрокуратуры Украины, Сурков с группой сотрудников ФСБ прибыл в Киев только вечером 20 февраля, в 19:19, в то время как последнее убийство было совершено в 16:45. При этом, на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады 15.04.2015 Наливайченко заявил, что "не употреблял слова «руководил расстрелами» в отношении Суркова. 16 октября 2015 года Генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил о том, что доказательств причастности России к расстрелам на Майдане не найдено. В ответ Наливайченко в тот же день заявил, что СБУ ещё в мае 2015 года предоставила украинской Генпрокуратуре все доказательства причастности российских спецслужб и Суркова к расстрелам на Майдане. 29 октября 2015 года ГПУ допросила Наливаченко по этому вопросу, после чего начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что доводы Наливайченко являются его собственной версией, а не доказательствами.

Директор департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье (находившийся в Киеве в составе группы переговорщиков 20 февраля) в документальном фильме "Кэ д'орсэ. Кулисы дипломатии" в мае 2015 года заявил о том, что среди снайперов были агенты российских спецслужб.

К 2017 году ситуация была следующей: 5 «беркутовцев» на Украине стали подсудимыми, 21 «беркутовец» бежал и был объявлен в розыск властями Украины (из них 15 получили гражданство России, а 3 — убежище в России).

Суд 
6 июня 2017 года в ходе заседания суда по делу «Беркута» в Святошинском районном суде Киева уроженец Львовской области активист Майдана Владимир Венчак, получивший шесть ранений во время событий в Киеве 20 февраля 2014 года, заявил, что в него стреляли со стороны здания отеля «Украина»: "Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза… а со стороны гостиницы «Украина».

См. также 
 Действия Снайперов в Москве в 1993 году

Примечания

Ссылки 
 Полная расшифровка разговора Урмаса Паэта и Кэтрин Эштон о киевских снайперах
 Эксклюзивное интервью экс-главы МВД Виталия Захарченко 1 каналу. 4 апреля 2014 г.
 Официальная предварительная версия следствия: 
 Власть Украины молчит о расстреле на Институтской. // Русская служба Би-би-си, Киев, 18 марта 2014
 Геннадий Москаль: «Вместе снайперы получили от властей указание расстреливать не только протестантов, но и милиционеров» // ZN.UA, 6 марта 2014
 Katchanovski, I.  The «Snipers’ Massacre» on the Maidan in Ukraine(2015)
  Вилка для Зеленского. Почему дело Майдана обвалит рейтинг президента // dsnews.ua, 18 ноября 2019
 Расследование немецкого телеканала WDR (видео на YouTube)
 

Евромайдан
Нераскрытые убийства в Киеве
Теории заговора
Февраль 2014 года
Городские бои
Снайперы